Stark steht für:
 Stark Verlag, einen Lehrbuchverlag
 Stark – The Dark Half, ein Buch von Stephen King
 Stephen Kings Stark, einen Film
 USS Stark (FFG-31), eine Fregatte der Oliver-Hazard-Perry-Klasse
 Stark (Familienname), den Familiennamen Stark
 stark!, ein TV-Format des ZDF
 TAC Stark, einen brasilianischen Geländewagen
 ein Lied von Ich + Ich aus dem Jahr 2007, siehe Stark (Ich + Ich-Lied)
 ein Lied von Unheilig aus dem Jahr 2012, siehe Stark (Unheilig-Lied)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stark (Arizona)
 Stark (Georgia)
 Stark (Illinois)
 Stark (Kansas)
 Stark (Kentucky)
 Stark (Michigan)
 Stark (Minnesota)
 Stark (Missouri)
 Stark (Montana)
 Stark (New Hampshire)
 Stark (New York)
 Stark (Texas)
 Stark (West Virginia)
 Stark (Wisconsin), Town(ship) im Vernon County
 Stark City (Arkansas)
 Stark City (Missouri)
 Stark Corners (Ohio)

STARK ist die Abkürzung für:
 Schnell-Thermischer Argonaut-Reaktor Karlsruhe, ein ehemaliger Forschungsreaktor am Kernforschungszentrum Karlsruhe

Siehe auch:
 Stark-Effekt, Effekt in der Atomphysik
 Stark-Preis, Auszeichnung des Landes Schleswig-Holstein für ehrenamtlich engagierte Jugendliche
 Stark Point, Landspitze der James-Ross-Insel, Antarktis
 Stark Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika
 Stark Rock, Klippenfelsen im Wilhelm-Archipel, Antarktis
 Starc
 Starck
 Starke
 Starker
 stark (Adjektiv)

Abkürzung